Община Бери () е една от десетте административни единици в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия. Населението на общината към 2008 година е 183 100 жители разпределени в множество селища на площ от 99 квадратни километра. Главен град е Бери.

География 
В рамките на областта Голям Манчестър, община Бери граничи с община Рочдейл на изток, с община Болтън на запад и общините на Манчестър Сити и Салфорд Сити на юг.

Градове на територията на общината:

Демография

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

 
Общини в Англия